Gymnasiereformen kan syfta på:

 Lgy 70 – en läroplan för gymnasieutbildning i Sverige som kom att gälla från den 1 juli 1971
 Lpf 94 – en skolreform som infördes 1994 och reglerar flera typer av skolor i Sverige
 Gy 2011 – en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning och gällde från och med läsåret 2011/2012